Heinelt ist der Name folgender Personen:

 Hubert Heinelt (* 1952), deutscher Politikwissenschaftler
 Uwe Heinelt (* 1968), deutscher Illustrator und Comiczeichner